Likskär kan avse:

 Likskär – en ö i Kalix kommun, Norrbottens län
 Likskär (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix kommun.
 Likskär, Houtskär – en ö i Houtskär, Pargas stad, Finland.

Se även
Likskäret – en ö i de inre delarna av Lule skärgård